Ânus
Sexo anal

Veja também
Anais

Desambiguação